Escuela Nacional de Bellas Artes steht für:

 Escuela Nacional de Bellas Artes, früherer Name der Academia de San Carlos in Mexiko-Stadt
 Escuela Nacional de Bellas Artes (ENBA), früherer Name des Instituto Escuela Nacional de Bellas Artes in Uruguay
 Escuela Nacional de Bellas Artes, früherer Name der Escuela Nacional de Artes Visuales in der Dominikanischen Republik
 Escuela Nacional de Bellas Artes (Honduras)
 Escuela Nacional Superior Autónoma de Bellas Artes del Perú (ENSABAP)